Chrustalnoje () ist der Name ehemals ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet der Russischen Föderation liegen:
 Chrustalnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, bis 1938 Klein Krauleiden, 1938 bis 1946 Kleinheidenstein, Kreis Niederung/Elchniederung
 Chrustalnoje, bis 1946 Wiekau, Kreis Fischhausen/Samland, seit 2005:  Kolossowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad